Krynytschne (ukrainisch ; russische Entsprechung Krinitschnoje/Криничное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bilohirsk, siehe Krynytschne (Bilohirsk)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Krynytschne (Isjum)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Krynytschne (Bachmut)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, siehe Krynytschne (Mariupol)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Ustyniwka, siehe Krynytschne (Ustyniwka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Stadtkreis von Kirowsk, siehe Krynytschne (Kirowsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Krynytschne (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bolhrad, siehe Krynytschne (Bolhrad)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Krynytschne (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Krynytschne (Polohy)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Krynytschne (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Trostjanez, siehe Krynytschne (Trostjanez)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk, siehe Krynytschne (Luzk)